Жигмытов — фамилия; имеет женскую форму Жигмытова.

 Известные носители 
 Жигмытов, Баяр Тумурович (род. 1953) — российский поэт, заслуженный работник культуры Республики Бурятия.
 Жигмытов, Тумур Бадмажапович (настоящее имя Туму́р Дамби́евич Дамби́ев; 1926—2001) — советский кадровый офицер, подполковник Генерального штаба Министерства обороны СССР.